Копчак () — назва кількох населених пунктів сучасної Молдови:
 Копчак — село в Чадирському окрузі Гагаузії;
 Копчак — село в Штефан-Водському районі.

 Копчак Андрій Юрійович - сучасний, український художник.

 Копчак Андрій Володимирович — директор Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету, заслужений лікар України.

Примітки